Leominster peut désigner les villes de:
 Leominster, dans le Herefordshire, en Angleterre, au Royaume-Uni
 Leominster, dans le Massachusetts, aux États-Unis

 William Fermor Leominster, (1648-1711), pair de Grande-Bretagne.

Homonymie de toponyme